Plaats in Indonesië
 Pakuran (Buayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Pakuran (Sruweng), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java